EFG steht für:
 EFG International, Schweizer Privatbankengruppe
 Edge-defined Film-fed Growth, Verfahren zur Herstellung von Solarzellen, siehe Solarzelle #EFG-Verfahren
 Flugplatz Efogi, papua-neuguineischer Flugplatz (IATA-Code)
 Element-Free Galerkin Methode, netzfreies Verfahren aus der numerischen Mathematik (FEM/CFD)
 Emil-Fischer-Gymnasium
 Entscheidungen der Finanzgerichte, juristische Fachzeitschrift
 Ernährung Forschung Gesundheit, Informationsdienst des Deutschen Grünen Kreuzes
 European Federation of Geologists, berufsständische, europäische Vereinigung von Geowissenschaftlern
 European Film Gateway, Portal zu digitalen Sammlungen europäischer Filmarchive
 Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, siehe Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und Evangelisch Freikirchliche Gemeinden in der Schweiz

EFG